Szwajcaria:
 Altenryf - dawna nazwa gminy Hauterive w kantonie Fryburg, w okręgu Sarine   
 Altenryf - dawna nazwa gminy Hauterive w kantonie Neuchâtel